Według danych oficjalnych pochodzących z 2012 roku Turcja posiadała ponad 300 miast o ludności przekraczającej 20 tys. mieszkańców. Stolica kraju Ankara plasuje się dopiero na drugim miejscu, Stambuł jako jedyne miasto liczyło ponad 10 milionów mieszkańców; 6 miast z ludnością 1÷10 mln.; 9 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 64 miast z ludnością 100÷500 tys.; 80 miast z ludnością 50÷100 tys., 88 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

Największe miasta w Turcji 
Największe miasta w Turcji według liczebności mieszkańców (stan na 31.12.2012):

Alfabetyczna lista miast w Turcji 
Poniższa tabela przedstawia miasta o liczebności powyżej 20 tys. mieszkańców.

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Turcja